Чарльз Дженкинс: Дженкинс, Чарльз (род. 1934) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион 1956 года.
 Дженкинс, Чарльз Роберт (1940—2017) — американский дезертир, проживший в КНДР с 1965 по 2004 год.
 Дженкинс, Чарльз (род. 1964) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион 1992 года.
 Дженкинс, Чарльз (род. 1989) — американский баскетболист, защитник.